Rückersdorf (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Rückersdorf (Niederlausitz), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Rückersdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen